La Maison rose peut faire référence à :

Bâtiments 
 La Maison rose, une habitation iconique du golfe du Morbihan
 La Casa Rosada, siège de l'exécutif argentin, à Buenos Aires
 La Maison rose de Maurice Utrillo restaurant de Montmartre à l'angle de la rue des Saules et de la rue de l'Abreuvoir
 La Maison rose, ou Maison d'Agesci, à Niort

Œuvres 
 Maison rose, un album de la chanteuse française Emmanuelle Parrenin (1977)
 Maison rose, une chanson de Dick Annegarn (1990)
 La maison rose, un tableau de William Degouve de Nuncques (1892)
 La maison rose, un tableau de Alfred Lesbros (1939)

Voir aussi 
 La Maison de la Rose, à Bruxelles
 La Maison à la Rose, à Bruxelles
 Autour de la maison rose, film libanais de 1999

Homonymie